Bilezkyj ist der Familienname folgender Personen:

 Andrij Bilezkyj (* 1979), ukrainischer nationalistischer und rechtsextremer Politiker
 Pawlo Bilezkyj-Nossenko (1774–1856), ukrainischer Dichter, Lexikograf, Ethnograph und Pädagoge